Василий Владимирович Миронов () — передовик советского сельского хозяйства, бригадир колхоза «Красный хлебороб» Иланского района Красноярского края, Герой Социалистического Труда (1966).

Биография 
Родился в 1924 году в селе Талое (ныне —  Красноярского края).

Трудовую деятельность начал осуществлять с 1940 года. Вступил в ряды колхозников колхоза «Красный хлебороб» Иланского района.

С 1942 по 1947 годы находился в рядах Советской армии. Участник Великой Отечественной войны.

После службы, вернулся в колхоз. В 1953 году назначен бригадиром комплексной бригады. Показал себя хорошим организатором и руководителем. Его бригада шесть раз участвовала в Выставке достижений народного хозяйства. Награждён двумя большими и двумя малыми серебряными медалями, а также шестью бронзовыми медалями ВДНХ.

21 января 1966 года представлен на соискание звания Героя Социалистического Труда решением № 27 заседания бюро Красноярского крайкома КПСС. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 июня 1966 года за достигнутые успехи в развитии сельского хозяйства Василию Владимировичу Миронову было присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Работал в своём колхозе до выхода на заслуженный отдых. Избирался депутатом Иланского районного Совета депутатов, был членом райкома КПСС.
 
Жил в Иланском районе. Скончался 17 апреля 2007 года.

Награды 
За трудовые и боевые заслуги был удостоен:
 золотая звезда «Серп и Молот» (23.06.1966)
 орден Ленина (23.06.1966)
 Медаль «За трудовую доблесть»
 орден Отечественной войны II степени — (11.03.1985)
 другие медали.
 Почётный гражданин Иланского района.

Примечания

Литература 
 Енисейский энциклопедический словарь. — Красноярск: КОО Ассоциация «Русская энциклопедия», 1998. — С. 725

Ссылки 
 Герои Красноярского края
 Солдат и хлебороб
 

Члены КПСС
Депутаты районных советов РСФСР